Анатолий Тимофеевич Демченко () — доктор технических наук (1987), профессор (1988), академик Академии транспорта (1991), действительный член Международной Академии информатизации (1994), ректор Российского государственного открытого технического университета путей сообщения (1985—2007).

Биография 
Родился 27 февраля 1945 года.

Образование и деятельность 
 Основал научную школу разработки новых типов контактных сетей для транспорта
 Является автором и основным разработчиком принципиально нового типа контактной сети — пространственно-ромбовидной автокомпенсированной контактной сети (ПРАКС). Разработка её была начата в 70-х годах, внедрение начиналось в 1980-х на Меградзорском тоннеле, затем — на самом длинном тоннеле в России Северомуйском, в настоящее время применяется на Московской, Октябрьской и Северо-Кавказской железных дорогах.
 Опубликовано более 140 статей и научных работ, получено более 40 авторских свидетельств, патенты Италии, Франции, Англии, Германии и Японии.

Награды и звания 
 Почётный железнодорожник (1986)

Примечания

Ссылки 
 Биография на demchenko.com 
 пресс-портрет на Яндексе

Железнодорожники СССР
Железнодорожники России
Ректоры вузов Москвы